Сельський — українське прізвище.

 Сельський Володимир Олександрович (1883—1951) — український геофізик і геолог. Дійсний член АН УРСР.
 Сельський Петро Романович — український вчений у галузі медицини, пастор християнської церкви «Осанна».
 Сельський Роман — окружний провідник ОУН Коломийщини.
 Сельський Роман Юліанович (1903—1990) — український художник-імпресіоніст.
 Сельський Фелікс Станіславович (1852—1922) — лікар і громадський діяч у Галичині, дійсний член НТШ, член Найвищої Ради Здоров'я Австро-Угорщини.

Українські прізвища